Список динозавров, ископаемые остатки которых были найдены в Индии и на Мадагаскаре. Континент, состоявший из Индии, Маврикия и Мадагаскара откололся от Африки приблизительно 115 Ма назд. Около 88 Ма назд Мадагаскар отделился от Индии, таким образом имеет смысл говорить о сходной флоре и фауне Мадагаскара и Индии на протяжении почти 30 миллионов лет. Некоторые исследователи идут еще дальше: так, для объяснения обнаружения останков  Карнотавра в Аргентине (Южная Америка), очень схожих с остатками Майюнгазавра, обнаруженными на Мадагаскаре и в Индии (но не в Африке) предполагают, что связь Южной Америки, Антарктиды, Мадагаскара и Индии сохранялась до 80 Ма назад.

Список индийских и мадагаскарских динозавров

Ключ 
 {| class="sortable wikitable"
|-
|-style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Nomen dubium
|-
|-style = "background-color: #b8bbb7; color:#ffe" 
| Invalid
|-
|-style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe" 
| Nomen nudum
|}

Периодизация 
Время существования динозавров из списка, приведенного выше. Время измеряется в млн лет назад, вдоль Х-оси.

Примечания 

Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши